L'expression « trompettes de la renommée » est une référence à Fama, déesse antique personnifiant la Renommée et représentée avec une trompette.
 Les Trompettes de la renommée est une chanson de Georges Brassens, donnant son nom à l'album où elle figure : Les Trompettes de la renommée (album).